CESA steht für 
 Community of European Shipyards Associations, siehe Schiffbau 
 Computer Entertainment Supplier's Association 
 Catering Equipment Suppliers Association (UK)  
 Central European Science Adventure 
 Controlled Emergency Swimming Ascent, siehe Notaufstieg (Tauchen)#Schwimmender Notaufstieg
 Chinese Economics Society of Australia  

Cesa ist der Name von
 Cesa, Gemeinde in Kampanien, Italien
 Cesa, Ortsteil von Marciano della Chiana, Toskana, Italien

 Lorenzo Cesa (* 1951), italienischer Politiker

CESA